Richard de Clare peut se référer à plusieurs personnes, tous membres de la famille de Clare, et descendants de Richard de Bienfaite :

 Richard de Bienfaite († 1090), dit aussi de Clare, de Tonbridge ou encore Richard Fitz Gilbert, seigneur de Bienfaite et d'Orbec, puis lord de Clare et de Tonbridge, justicier d'Angleterre.

Descendants 

 Richard Fitz Richard de Clare († 1107), abbé d'Ely, fils du précédent ;
 Richard de Clare († 1136), souvent considéré comme comte d'Hertford, mais sans preuve. Petit-fils ;
 Richard FitzGilbert de Clare dit Strongbow († 1176),  comte de Pembroke, prétendant au trône de Leinster, précurseur de la prise de contrôle de l'Irlande par l'Angleterre, arrière-petit-fils ;
 Richard de Clare († 1217),  d'Hertford, arrière-arrière-petit-fils ;
 Richard de Clare († 1262),  comte d'Hertford et  comte de Gloucester, petit-fils du précédent.
 Richard de Clare († 1318) seigneur de Thomond, petit-fils du précédent.

Voir aussi 

 Famille de Clare